1916 — одна́ ты́сяча девятьсо́т шестна́дцать — может означать:

 1916 — натуральное число между 1915 и 1917.
 1916 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1916 — рассеянное скопление в созвездии Золотая Рыба.

В литературе 
 1916 год в литературе

В искусстве 
 1916 год в кино
 1916 год в театре

В музыке 
 1916 — альбом британской рок-группы Motörhead (1991)
 1916 год в музыке

В науке 
 1916 год в науке